Elif significa "dona bella i alta" (com la lletra Àlef) en àrab i s'utilitza com a nom de dona en turc. Les persones amb el nom Elif inclouen:

 Elif Batuman - escriptora, periodista i acadèmica turc-estatunidença
 Elif Gökalp - soprano turca
 Elif Merve Kapıkıran - jugadora de voleibol turca
 Elif Kırklar - tiradora turca
 Elif Şafak - escriptora turca
 Elif Jale Yeşilırmak - lluitadora turca
 Elif Aybüke Yılmaz - taekwondista turca

Prenoms femenins turcs